Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Estoril Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník portugalské antukové události.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený filipínsko-americký pár Treat Conrad Huey a Scott Lipsky, který ve finále zdolal španělské turnajové jedničky David Marrero a Marc López výsledkem 6–1 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Marc López /  David Marrero (finále)
  '''Treat Conrad Huey /  Scott Lipsky (vítězové)
  Mariusz Fyrstenberg /  Max Mirnyj (semifinále)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2015
ATP World Tour 2015